2. mistrovství světa v pozemním hokeji žen se uskutečnilo ve dnech 21. až 30. května v Západním Berlíně.

Program turnaje 
Turnaje se zúčastnilo 11 týmů, které byly rozděleny do jedné pětičlenné a jedné šestičlenné skupiny, ve kterých se hrálo způsobem jeden zápas každý s každým a poté týmy na 1. a 2. místě ve skupinách postoupily do semifinále. Týmy na 3. a 4. místě hrály o 5. až 8. místo a týmy na 5. a 6. místě hrály o 9. až 11. místo.

Základní skupiny

Skupina A 
 Belgie – Itálie 5:0
 Švýcarsko – Mexiko 1:1
 Nizozemsko – Mexiko 8:0
 Itálie – Švýcarsko 1:1
 Nizozemsko – Belgie 4:3
 Mexiko – Itálie 1:0
 Nizozemsko – Švýcarsko 6:0
 Belgie – Mexiko 3:0
 Nizozemsko – Itálie 5:0
 Belgie – Švýcarsko 3:0

Skupina B 
 SRN – Argentina 3:1
 Španělsko – Nigérie 5:0
 Francie – Rakousko 4:1
 SRN – Nigérie 9:0
 Argentina – Rakousko 3:0
 Francie – Španělsko 3:0
 SRN – Španělsko 5:0
 Argentina – Francie 2:0
 Rakousko – Nigérie 2:0
 SRN – Rakousko 1:0
 Argentina – Španělsko 4:0
 Francie – Nigérie 6:0
 SRN – Francie 3:0
 Argentina – Nigérie 8:0
 Španělsko – Rakousko 2:0

Zápasy o umístění

Schéma zápasů o 9. až 11. místo

Schéma zápasů o 5. až 8. místo

Schéma zápasů o medaile

Konečné pořadí 

Mistrovství světa v pozemním hokeji žen
Pozemní hokej v roce 1976
Pozemní hokej v Německu
Sport v Západním Berlíně